Абдуллино — название населённых пунктов в России:
 Абдуллино — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.
 Абдуллино — деревня в Бураевском районе Башкортостана.
 Абдуллино — деревня в Гафурийском районе Башкортостана.
 Абдуллино — деревня в Илишевском районе Башкортостана.
 Абдуллино — деревня в Караидельском районе Башкортостана.
 Абдуллино — деревня в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Абдуллино — деревня в Мечетлинском районе Башкортостана.